Frerichs ist der Familienname folgender Personen:

 Courtney Frerichs (* 1993), US-amerikanische Leichtathletin
 Elisabeth Frerichs (1883–1967), deutsche Politikerin
 Ernest S. Frerichs (1925–2013), US-amerikanischer Religionswissenschaftler, Judaist und Pfarrer
 Friederike Frerichs (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Frerichs (1882–1945), deutscher Politiker (SPD)
 Friedrich Theodor von Frerichs (1819–1885), deutscher Internist und Pathologe
 Gerret Frerichs, deutscher DJ und Musiker 
 Göke Frerichs (1923–2014), deutscher Politiker (CDU)
 Holger Frerichs (* 1958), deutscher Rettungsassistent und Autor
 Jakob Frerichs (1805–1870), deutscher Theologe
 Lisa Frerichs (* 1989), deutsche Politikwissenschaftlerin und Sprecherin des Berliner Senats
 Peter Frerichs (* 1945), Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Westhessen
 Rembrandt Frerichs (* 1977), niederländischer Jazzmusiker
 Rudolf Frerichs (1901–1982), deutsch-amerikanischer Physiker
 Wilhelm Frerichs (* 1900), deutscher Leiter der Politischen Abteilung im KZ Buchenwald

Frerichs ist der Name von:
 Frerichswerft, eine ehemalige Schiffswerft in Einswarden (Nordenham)

Siehe auch:
 Theodor-Frerichs-Preis
 Freriks